

Населені пункти та їхні частини
 Пецки — гміна в Мронґовському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пецкі — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пецки — село в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Пецкі — село в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пецки — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Пецки — частина міста Заверці в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Пецки — частина села Осташево в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пецки — осада в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пецки — осада в гміні Осек Староґардського повіту Поморського воєводства

Примітки